El término California puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 

Argentina
 Nueva California, localidad de la Argentina;

Brasil
 Califórnia, municipio en el estado de Paraná;

Colombia
 California, municipio en el departamento de Santander;

El Salvador
 California, localidad de Usulután;

Escocia
 California, localidad de Falkirk

Estados Unidos
 California, estado;
 California City, ciudad del estado de California;
 California, localidad del estado de Kentucky;
 California, localidad del estado de Maine;
 California, localidad del estado de Maryland;
 California, localidad del estado de Míchigan;
 California, localidad del estado de Misuri;
 California, localidad del estado de Ohio;
 California, localidad del estado de Pensilvania;

Inglaterra
 California localidad de Cambridgeshire
 California localidad de Norfolk
 California localidad de Suffolk
 California localidad de Tierras Medias Occidentales

Italia
 California, localidad de Lombardía;
 California, localidad de Emilia Romagna;

México
 Baja California, estado;
 Baja California Sur, estado;

Panamá
 Nueva California, localidad de la Panamá;

Accidentes geográficos 
 Península de Baja California, península en México;
 Golfo de California, golfo del océano Pacífico en México;
 Isla de California, atribución errónea a la actual península de California, que el descubridor creyó una isla;
 Desierto de California, región arenosa en Perú;

Astronomía 
 (341) California, asteroide;
 nebulosa California, ;

Botánica 
 amapola de California, nombre vulgar de la planta Eschscholzia californica;

Cine y televisión 
 California, película de 1977;

Educación 
 Universidad de California, institución educativa de California, Estados Unidos;

Historia 
 Las Californias, región histórica del occidente de Norteamérica;
 Nueva California, provincia del virreinato de Nueva España;
 Vieja California, provincia del virreinato de Nueva España;
 California, región histórica perteneciente al virreinato de Nueva España;
 Alta California, zona norte de la California en la Nueva España;
 Baja California, zona sur de la California en la Nueva España;
 Territorio Norte de Baja California, antiguo territorio mexicano, antecesor de Baja California;
 Territorio Sur de Baja California, antiguo territorio mexicano, antecesor de Baja California Sur;
 Territorio de Baja California, antiguo territorio mexicano;
 República de California (1846), estado fundado por rebeldes estadounidenses y que duró menos de un mes;

Música 
 California, canción de Phantom Planet;
 California, álbum de Blink-182;
 California, álbum de Mr.Bungle;
 California Gurls, canción de Katy Perry;
 Dani California canción de Red Hot Chili Peppers.

Transporte 
 California Speedway, autódromo de Fontana, California, Estados Unidos;
 California, estación de la línea azul del metro de Chicago, Estados Unidos;
 California, estación del ramal Congresso, Línea Azul, metro de Chicago, Estados Unidos;
 California, estación de la Línea Rosa del metro de Chicago, Estados Unidos;
 California, estación de la línea Verde del metro de Chicago, Estados Unidos;

Zoología 
 cóndor de California, nombre vulgar del ave Gymnogyps californianus.